Фінал Кубка Футбольної ліги 1981 — фінальний матч розіграшу Кубка Футбольної ліги 1980—1981, 21-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. Учасниками фіналу були «Ліверпуль» та «Вест Гем Юнайтед».

Основний і додатковий час фінальної гри, проведеної 14 березня 1981 року, завершилися з нічийним рахунком 1:1. Відповідно до регламенту змагання було проведене перегравання, в якому перемогу з рахунком 2:1 здобув  «Ліверпуль».

Шлях до фіналу

Матчі

Перший матч

Перегравання 

1981
1981 у футболі
Футбольні змагання у Лондоні
1981 в англійському спорті